Барсучья — топоним:
 Барсучья — гора в Азербайджане (хребет Ахарбахар). Высота — 320 м.
 Барсучья — гора на Алтае.
 Барсучья — гора на Сахалине.
 Барсучья — гора на Урале, в Челябинской области.
 Барсучья — гора на Урале, в Свердловской области. Высота — 406 м.
 Барсучья — гора на Урале. Высота — 385 м.
 Барсучья — пещера в Самарской области.
 Барсучья — река в Томской области, приток Чулыма.
 Барсучья — село в Новоусманском районе Воронежской области.